Justizamt Hanau steht für folgende kurhessische Gerichte erster Instanz:

 Justizamt Hanau I (1850–1867)
 Justizamt Hanau II (1850–1867)